Чемпионат СССР по футболу 1941 года должен был быть разыгран с 27 апреля по 9 ноября и стать седьмым по счёту. В связи с началом Великой Отечественной войны был прерван, последние матчи состоялись 24 июня.

В начале 1941 года из расформированных московских команд «Локомотив», «Торпедо», «Металлург» и «Крылья Советов» были созданы первая и вторая сборные профсоюзов. Первоначально созданная в Ленинграде из игроков «Красной зари», «Авангарда» и «Зенита» Сборная профсоюзов Ленинграда позже была переименована в «Зенит».

В середине февраля была ликвидирована группа «Б», а команды переведены в Первую группу республиканских турниров.

20 марта число участников группы «А» достигло 15 команд: были добавлены «Динамо» Минск, «Спартак» Одесса, «Спартак» Харьков.

ЦДКА переименован в «Красную Армию».

В связи с вступлением СССР в войну чемпионат был прерван. Секция футбола СССР Всесоюзного совета физической культуры СССР приняла решение о досрочном завершении сезона в связи с объявленной мобилизацией спортсменов в Рабоче-крестьянскую Красную армию.

Группа «А». Турнирная таблица на 24 июня 

Лучший бомбардир — Алексей Соколов («Спартак» (М)) — 8 голов в 9 матчах.

Чемпионат УССР 
Весенний

1 группа

2 группа

Примечания

Ссылки 
 Летопись Акселя Вартаняна:
 Год 1941. Часть первая. Как Берия боролся с безбилетниками — «Спорт-Экспресс Футбол», 22.09.2006
 Год 1941. Часть вторая. Профессионалы под грифом «Секретно» — «Спорт-Экспресс Футбол», 06.10.2006
 Год 1941. Часть третья. Великий Тарасов в роли Зидана — «Спорт-Экспресс Футбол», 27.10.2006
 Год 1941. Часть четвёртая. За 30 лет до «Аякса»! — «Спорт-Экспресс Футбол», 24.11.2006
Весенний чемпионат Украины 1941 года

 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона

Чемпионат СССР по футболу 1941
Спортивные соревнования, отменённые из-за Второй мировой войны